Сковронки () — польский топоним. Может означать:

См. также 
 Жаворонки